Акиф'єв або Акіф'єв () — російське прізвище. Відомі носії:
 Акиф'єв Сергій Іванович — Герой Радянського Союзу
 Акіф'єв Олексій Валерійович — російський хокеїст